Каталог лангобардских королей и императоров (лат. Catalogus regum Langobardorum et imperatorum) — перечень лангобардских королей, составленный, предположительно, при короле Генрихе IV. Сохранился в поздней копии.

Издания 
 Catalogus regum Langobardorum et imperatorum // MGH, SS. Bd. V. Hannover. 1844, p. 64.

Переводы на русский язык 
 Каталог лангобардских королей и императоров  в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Итальянские анналы